Coupe de France de water-polo masculin,
 Coupe de France de water-polo féminin organisée depuis 2010.